Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2017 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходящее с 2 по 8 апреля в Канныне (Республика Корея) и с 13 марта по 19 марта 2017 года в Белграде (Сербия). По итогам турнира в группе А: команда Румынии, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2018 года, а команда Хорватии, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда Австралии, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда Бельгии, занявшая последнее место, перешла в группу А третьего дивизиона чемпионата мира 2018 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимают участие 12 национальных команд. Сборная Австралии пришла из третьего дивизиона, сборная Республики Корея пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+9).

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Ю*2
Второй
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Республике Корея
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Сербии
Хоккей
Хоккей